Pomona (godin), een Romeinse godin
Pomona (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter

Geografie 
Pomona (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
Pomona (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Pomona (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Pomona (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Pomona (Namibië), een spookstad in Namibië
Pomona Park, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Mainland (Orkney), een eiland van de Orkneyeilanden, Schotland

Vernoemingen 
Pomona (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk
Vegetarisch restaurant Pomona, een voormalig restaurant in Den-Haag
 HMS Pomona, een Brits oorlogsschip
 Pomona (clipper, een Britse clipper

Personen 
Pomona Stronk, een leraar op Zweinstein in de Harry Potter-boekenreeks